Михаил Петрович Суслов (; род. 23 марта 1939 года) — советский, российский, американский оператор-постановщик.

Биография 
В 1962 году окончил операторский факультет ВГИКа (мастерская Л. Косматова). Три года работал на Московском телевидении, где начинало создаваться творческое объединение «Экран». Снимал эстрадные выступления И. Кобзона, М. Кристалинской, М. Магомаева, осваивал производство короткометражных игровых фильмов и телепередач.

Затем перешел на киностудию «Мосфильм». Участвовал в создании нескольких фильмов, среди которых выделяется своим строгим аскетичным стилем историко-революционная картина «Шестое июля» режиссёра Юлия Карасика.

С 1976 года проживает в США. В Голливуде работал в основном в жанрах боевика и криминальной драмы: «Восход „Черной луны“», «Чемпион».

С конца 1990-х регулярно работает в России, в том числе — плодотворно сотрудничает с режиссёром Сергеем Урсуляком, снимал фильм «Долгое прощание», киносериалы «Неудача Пуаро», «Ликвидация», «Исаев», «Жизнь и судьба» и «Тихий Дон».

Операторские работы 

  — Прелюды (короткометражный, дипломный)
  — Короткие истории
  — Одни
  — Арена
  — Шестое июля
  — Чайка
  — Сестра музыканта
  — Человек на своём месте
  — Вашингтонская афера
  — Американский театр / American Playhouse
  — Strangers Kiss
  — Shattered Vows
 1984 — The Joy That Kills
  — 3:15
  — Восход «Чёрной луны»
 1986 — Девчонка-не-промах / Nobody’s Fool/
 1986 — Roanoak
 1986 — Очень близкие кварталы / Very Close Quarters
 1987 — История Верна Миллера / The Verne Miller Story
  — Smokey and the Judge
 1988 — Оранжерея / Hothouse
 1988 — Краденое небо / Steal the Sky
 1989 — Скакун /Prancer
  — Магический камень / The Runestone
 1991 — Грязные беседы по ночам / Talkin' Dirty After Dark
  — Чемпион / Pentathlon
  — Священный груз / Sacred Cargo
  — Враг номер один / Public Enemy No. 1/
  — Сочинение ко Дню Победы
  — Истинный дар
  — Неудача Пуаро
  — Другая женщина, другой мужчина…
  — Смерть Таирова
  — Долгое прощание
  — Блюз опадающих листьев
  — Ликвидация
  — Исаев
  — Жизнь и судьба
 2015 — The Looking Glass
  — Тихий Дон
  — Ненастье

Награды и номинации 
 2005 — приз за лучшую операторскую работу им. А. Москвина на кинофестивале «Литература и кино» в Гатчине за фильм «Долгое прощание»
 2008 — премия ТЭФИ в номинации «Оператор телевизионного художественного фильма/сериала» за фильм «Ликвидация»
 2013 — Профессиональный приз Ассоциации продюсеров кино и телевидения в области телевизионного кино в номинации За лучшую операторскую работу (телесериал «Жизнь и судьба»)
 2015 — Профессиональный приз Ассоциации продюсеров кино и телевидения в области телевизионного кино в номинации За лучшую операторскую работу (телесериал «Тихий Дон»)

Примечания

Ссылки 

Родившиеся 23 марта
Родившиеся в 1939 году
Кинооператоры СССР
Выпускники операторского факультета ВГИКа‎